U kvalifikacijama CONCACAF zone za svjetsko prvenstvo 2010. natjecat će se 35 reprezentacija za tri do četiri mjesta.

Format natjecanja 

Najprije se igraju dva pretkola, te će nakon njih ostati 12 reprezentacija. Momčadi će se tada raspodijeliti u tri grupe s po četiri ekipe. Nakon šest kola, po dvije prvoplasirane momčadi iz svake grupe nastavljaju natjecanje. U četvrtom krugu, svih šest momčadi će biti smještene u jednu grupu, te nakon 10 kola, tri prvoplasirane momčadi kvalificirat će se na svjetsko prvenstvo, dok će četvrtoplasirana momčad razigravati s petoplasiranom momčadi CONMEBOL zone.

Prvi krug 

1 Igrano u SAD-u jer Angvila nema odgovarajući stadion
2 Obadvije utakmice su igrane na Bahamima
3 Belize je svoju domaću utakmicu igrao u Gvatemali
4 Igrana samo jedna utakmica zbog nedostatka stadiona s FIFA-inom licencom
5 Igrana jedna utakmica na Trinidadu i Tobagu jer nijedna strana nije imala odgovarajući stadion

Drugi krug 

1 Sveta Lucija je igrala svoju domaću utakmicu u SAD-u
2 Belize je igrao svoju domaću utakmicu u SAD-u
3 Bahami su igrali svoju domaću utakmicu u Jamajci
4 Zamijenjen redoslijed domaćinstava

Treći krug

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Četvrti krug 

Četvrti krug počinje 11. veljače 2009.

CONCACAF - CONMEBOL razigravanje

|}

Najbolji strijelac

Vanjske poveznice
CONCACAF zona kvalifikacija 

Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u nogometu